Forell är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Birger Forell
 George Forell
 Robert Forell
 Urban Forell